Let It Be (album), een album van The Beatles uit 1970
 Let It Be (nummer), een lied op dat album
 Let It Be... Naked, een nieuwe uitgave uit 2003 van het album
 Let It Be (film), een nooit afgemaakt filmproject van The Beatles
 Let It Be (Kane)